Tyroller ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Tyroller (um 1915–vor 1996), deutscher Tischtennisspieler und -funktionär
 Franz Tyroller (1886–1960), deutscher Historiker
 Karl Tyroller (1914–1989), deutscher Kunstpädagoge und Künstler